Reeve (dorp), een dorp in de gemeente Kampen

personen
 Alan Reeve, Brits crimineel
 Christopher Reeve (1952-2004), Amerikaans acteur
 Clara Reeve (1725-1807), Engels schrijfster
 Dana Reeve (1961-2006), Amerikaans actrice
 Lovell Augustus Reeve (1814-1865), Brits malacoloog
 Paul Reeve, Brits muziekproducent

Zie ook 
 Reeves (doorverwijspagina)